Натуральне число 133
 133 рік до нашої ери
 133 рік нашої ери